Édes Anna  se poate referi la:

 Literatură
 1926: Édes Anna, romanul scriitorului maghiar Dezső Kosztolányi;

Film
 1958: Édes Anna, film regizat de Zoltán Fábri, bazat pe romanul scriitorului Dezső Kosztolányi;
 1990: Édes Anna, film regizat de Károly Esztergályos, bazat pe romanul scriitorului Dezső Kosztolányi.